Die Cadre-71/2-Europameisterschaft 2022 ist das 61. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und findet vom 3. bis zum 4. Juni 2022 in Montbrison statt. Es ist die 16. Cadre-71/2-Europameisterschaft in Frankreich.

Modus 
Gespielt wird in acht Gruppen à 3 Teilnehmer. Die Gruppensieger qualifizierten sich für das Viertelfinale. Es wird in der Gruppenphase bis 150 Punkte und in der K.-o.-Phase bis 200 Punkte gespielt. Platz drei wird nicht ausgespielt.

Die Qualifikationsgruppen wurden nach Rangliste gesetzt. Es gab außer dem Titelverteidiger keine gesetzten Spieler mehr für das Hauptturnier.
 MP = Matchpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gruppenphase

KO-Phase

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

Cadre-71/2-Europameisterschaft
Karambolageveranstaltung 2022
Billardturnier in Frankreich
Montbrison
Sportveranstaltung in Auvergne-Rhône-Alpes